Synnematomyces är ett släkte av svampar. Synnematomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synnematomyces